We Will Rock You – singolo dei Queen del 1977
 We Will Rock You – musical ispirato ai Queen
 We Will Rock You – tournée dei Queen